Cézac est un toponyme  qui peut désigner plusieurs communes françaises :

 Cézac (Gironde), commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ; 
 Cézac (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie.